Валерьян Дмитриевич Ревуцкий (; 14 июня 1910, с. Иржавец Черниговской губернии — 23 декабря 2010, Ванкувер, Канада) — канадский театровед, театральный критик, педагог, славист, профессор (с 1960) украинского происхождения. Иностранный действительный член (академик) Национальной академии искусств Украины (2001), заслуженный деятель искусств Украины (2002), лауреат литературно-художественной премии им. И. Котляревского (1995). Действительный член Научного общества им. Т. Шевченко в США, Украинской свободной академии наук в США и в Канаде, член Канадской ассоциации славистов.

Биография 
Родился в семье украинского советского музыковеда, фольклориста, литературоведа Д. Н. Ревуцкого.

В 1941 окончил театроведческое отделение Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского в Москве (ныне Российский университет театрального искусства — ГИТИС).

Во время Великой Отечественной войны находился в Киеве. В 1941—1942 преподаватель истории украинского театра в Киеве (Музыкально-драматическая консерватория).

В 1942—1943 — один из основателей и актёр Музыкально-драматического ансамбля при Киевской консерватории (с 1943 переименованного в театр-студию «Гроно»).

В 1943—1944 — во Львове работал в Театральной студии при Институте народного творчества.

С 1944 находится за пределами Украины: сначала в Италии, затем в Великобритании. С 1950 проживал в Канаде.

В 1956 — окончил магистратуру Торонтского университета. В 1960—1976 — профессор славистики в Университете Британской Колумбии (г. Ванкувер).

В 1976—1979 — профессор славистики в Викторианском университете (г. Виктория (Британская Колумбия)).

Умер 23 декабря 2010.

Научно-творческая деятельность 
Научно-творческая деятельность В. Д. Ревуцкого была посвящена изучению и освещению истории украинского театра XIX—XX вв.

Результаты его исследований отражены в многочисленных трудах, среди которых монографии
 «П’ять великих акторів української сцени» (Париж, 1995),
 «Нескорені березільці Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська» (Нью-Йорк, 1985),
 «Лесь Курбас у театральній діяльності в оцінках сучасників» (Балтимор—Торонто, 1989),
 «В орбіті світового театру» (Киев—Харьков, 1995),
 «Віра Левицька: життя і сцена» (Торонто—Нью-Йорк, 1998),
 «По обрію життя» (Киев, 1999) и др.

Автор ряда публикаций в украинской и англоязычной прессе.

Ссылки 
 Василь Верига. Професор Валеріян Ревуцький

Родившиеся в Черниговской губернии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1910 году
Родившиеся 14 июня
Умершие в Ванкувере
Умершие в 2010 году
Умершие 23 декабря
Театральные критики Канады
Театральные критики Украины
Театроведы Украины
Педагоги Украины
Педагоги Канады
Слависты Украины
Слависты Канады
Академики Украины
Заслуженные деятели искусств Украины
Выпускники театроведческого факультета ГИТИСа
Члены Научного общества имени Шевченко